YSE steht für:
 Squamish Airport (IATA-Code), in Squamish (British Columbia), Kanada

Yse ist der Familienname folgender Personen:
 Jean d’Yse de Saléon (1669–1751), französischer Erzbischof
 Ryke Yse, niederländischer Walfänger, Entdecker von Ryke Yseøyane, Inselgruppe östlich Edgeøya, Svalbard

Abkürzung